Пятнистогрудый ибис () — вид птиц из семейства ибисовых.

Распространение 
Обитают в дождевых лесах тропиков Африки на территории Анголы, Камеруна, ЦАР, Республики Конго, Демократической Республики Конго, Кот-д’Ивуара, Экваториальной Гвинеи, Габона, Ганы, Гвинеи, Либерии, Нигерии, Сьерра-Леоне и Уганды. Несмотря на большую площадь ареала, эти птицы не обычны и считаются редкими.

Описание 
Небольшие, тёмные ибисы. Длина тела 47 см. Ноги длинные, клюв длинный (115—130 мм) и красный.

Молодые особи более тусклые и с более коротким гребнем.

Биология 
Всеядны. Питаются растительной пищей, ракообразными и насекомыми.

Примечания

Ссылки 
 Image, call and description — Planetofbirds.com

Ибисовые